Als Nebengewinnung wird der Teil einer Kokerei bezeichnet, in dem die bei der Herstellung von Koks aus Kohle angefallenen Nebenprodukte, wie z. B. Ammoniak, Benzol oder Teer, weiterverarbeitet werden. Dieser Teil wird auch als weiße Seite bezeichnet. Die schwarze Seite wiederum ist der Teil, der den eigentlichen Koks herstellt.

Kohleverschwelung